Psammolyce är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Johan Gustaf Hjalmar Kinberg 1855. Psammolyce ingår i familjen Sigalionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Psammolyce